

Patronyme 

 Daniel Lauzon (1979- ), traducteur québécois ;
 Dominique Lauzon (1951-), écrivain québécois ;
 Edythe Morahan de Lauzon (19?-20?), poétesse canadienne ;
  ;
 JiCi Lauzon (1954-), acteur québécois ;
 Léo-Paul Lauzon (1946-), intellectuel québécois ;
 Patrice Lauzon (1975-), patineur canadien de danse sur glace.

Toponyme

Canada 

 Lauzon (1910-1989), ancienne ville du Québec fusionnée avec la Ville de Lévis en 1989 ;
 Lauzon, division sénatoriale canadienne ;
 Lauzon (1867-1968), ancienne  division sénatoriale ;
 Saint-Étienne-de-Lauzon, ancienne municipalité, maintenant quartier de Lévis ;
 Seigneurie de Lauzon (1636-1836), seigneurie de l'époque de la Nouvelle-France.

France 
 Montségur-sur-Lauzon, commune française située dans le département de la Drôme et la région Rhône-Alpes.

Hydronyme 

 Lauzon, rivière française des départements Drôme et Vaucluse des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes 
 Lauzon, cours d'eau français traversant les départements du Vaucluse et de la Drôme, dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes
 Lauzon, rivière du sud-est de la France qui traverse les Alpes-de-Haute-Provence 

Homonymie de patronyme